Quasebarth ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Quasebarth (1956–1986), deutsche Künstlerin
 Steffen Quasebarth (* 1970), deutscher Nachrichtensprecher und Fernsehmoderator